Přívoz P4 je označení více převozních linek v systému Pražské integrované dopravy: 
 Přívoz Dětský ostrov – Národní divadlo-Hollar  letech 2008–2011
 Přívoz Kazín – Dolní Mokropsy od června 2017 do sezóny 2018
 Přívoz Císařský ostrov – Kotevní od května 2020